Ван Дейк (, , ) — нидерландская фамилия.

Известные носители 
 Ван Дейк, Адри (род. 1944) — нидерландский футболист.
 Ван Дейк, Андрис (1935—1984) — нидерландский футболист.
 Ван Дейк, Анс (1905—1948) — нидерландская коллаборационистка, единственная женщина в Нидерландах, которой вынесли смертный приговор за сотрудничество с оккупантами.
 Ван Дейк, Антонис (1599—1641) — фламандский живописец и график.
 Ван Дейк, Вирджил (род. 1991) — нидерландский футболист.
 Ван Дейк, Дик (1946—1997) — нидерландский футболист.
 Ван Дейк, Ге (1923—2005) — нидерландский футболист и тренер.
 Ван Дейк, Грегор (род. 1981) — нидерландский футболист.
 Ван Дейк, Йоханнес (1868—1938) — нидерландский гребец, бронзовый призёр Олимпийских игр 1900.
 Ван Дейк, Сержио (род. 1982) — индонезийский футболист.
 Ван Дейк, Тён (род. 1943) — нидерландский лингвист.
 Ван Дейк, Эдвард (1918—1977) — бельгийский шоссейный велогонщик.
 Ван Дейк, Эллен (род. 1987) — голландская велогонщица, чемпионка мира.
 Ван Дейк, Эрнест (1861—1923) — бельгийский оперный певец.
 Ван Дейк, Ян (1690—1769) — нидерландский художник-реставратор.

См. также 
 Ван Дайк
 Дейк

Примечания